Матве́й Моисе́евич Ге́йзер (при рождении Мотл, позже Макс и Марк Моисеевич; 9 июня 1940, Бершадь, Украинская ССР — 20 февраля 2018, Израиль) — российский и израильский литератор и публицист, журналист, педагог, театровед, литературовед. Заслуженный учитель Российской Федерации (1991), доктор филологических наук (2001).

Автор нескольких книг, посвящённых в основном еврейской культуре и судьбе российского еврейства. Также автор множества эссе, статей, исследований, очерков, опубликованных как в российских, так и в зарубежных издательствах (некоторые вышли под псевдонимом Моисей Матвеев).

Биография 
Матвей Гейзер родился в местечке Бершадь Винницкой области Украины в семье учителя еврейской школы. После занятия территории румынскими и немецкими войсками вместе с родителями был интернирован в гетто Бершади, где погибли его отец и другие родственники.

После освобождения из гетто жил в Белгороде-Днестровском, в 1947—1954 годах учился в украинской школе в Бершади. Окончил Бершадское педагогическое училище (на последнем курсе переведённое в Тульчин, 1956), затем математический факультет Бельцкого педагогического института. Работал учителем математики, затем директором педагогического колледжа № 13 в Москве. Кандидатскую диссертацию защитил в 1996 году по теме «Библия в творчестве русских поэтов XIX — начала XX в. (А. С. Пушкин, С. Я. Маршак)» в Московском государственном открытом педагогическом институте. Докторскую диссертацию по теме «Русско-еврейская литература XX века» защитил в 2001 году.

С 2004 года Матвей Гейзер сотрудничает с издательством «Молодая гвардия» — пишет для серии ЖЗЛ биографии деятелей российской культуры еврейского происхождения. В серии изданы его книги: «Соломон Михоэлс», «Маршак», «Леонид Утёсов» «Зиновий Гердт» и «Фаина Раневская». Опубликовал книги о еврейском гетто в Транснистрии («Семь свечей», 1999; «Путешествие в страну Шоа», 2004) и истории еврейской культуры на идише в СССР («Плач Иеремии», 2009).

С режиссёром Ефимом Гольцманом поставил документальную ленту «Актёры убиенного театра» (2008) о Московском ГОСЕТе.

Библиография 
 Соломон Михоэлс (М.: изд-во «Прометей» Московского государственного педагогического института, 1990), второе издание под названием «Михоэлс. Жизнь и смерть» (М.: Агентство «Гласность» Союза журналистов Российской Федерации, 1998), третье издание под названием «Соломон Михоэлс» в серии ЖЗЛ (М.: Молодая гвардия, 2004)
 Еврейская мозаика (М.: Прометей, 1993)
 Семь свечей (Москва—Иерусалим: Гешарим, 1999)
 Путешествие в страну Шоа: записки о незабываемом (М., Новости, 2004)
 Маршак (ЖЗЛ, М., Молодая гвардия, 2006)
 Леонид Утёсов (ЖЗЛ, М.: Молодая гвардия, 2008)
 Плач Иеремии (М.: Academia, 2009)
 Фаина Раневская (ЖЗЛ, М., Молодая гвардия, 2010)
 Зиновий Гердт (ЖЗЛ, М., Молодая гвардия, 2012; М., Амфора, 2016)

Примечания

Ссылки 
 О книге «Путешествие в страну Шоа»
 Матвей Гейзер в передаче «Гордон» 20.09.2001.

Персоналии по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Педагоги России
Педагоги СССР
Писатели России XXI века
Биографы
Заслуженные учителя Российской Федерации
Выпускники вузов Бельц
Персоналии:Белгород-Днестровский
Журналисты по алфавиту
Журналисты СССР
Журналисты России
Узники гетто в Транснистрии
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Выжившие в Холокосте
Доктора филологических наук